Tamames kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tamames (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Tamames (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar